Сезон 2004 Международной Формулы-3000 - двадцатый и последний сезон Международной Формулы-3000. Сезон начался 24 апреля, а закончился 11 сентября 2004 года. Чемпионами стали Витантонио Льюцци и Arden International.

Команды и пилоты

Календарь 2004

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачет

Командный зачет

Ссылки
2004 Formula 3000 International Championship classifications  / ФИА
2004 Formula 3000 International Championship race results  / teamdan.com 

Международная Формула-3000